Cet article présente l'historique des confrontations entre l'équipe d'Australie et l'équipe d'Uruguay en rugby à XV. Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises, toutes deux en Coupe du monde. Les Australiens ont remporté les deux rencontres de manière assez nette.

Historique 

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises, toutes deux en Coupe du monde. Bien que les Australiens aient remporté les deux rencontres de manière assez nette, on observe un rapprochement des deux scores lors de la Coupe du monde 2019.

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe d'Australie de rugby à XV
 Équipe d'Uruguay de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Uruguay
Australie